Onorato steht für:

 Onorato I. Caetani (um 1336–1400), Graf von Fondi sowie Herr von Sermoneta und Bassiano

Onorato ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Onorato (1910–1960), italienischer Schauspieler
 Glauco Onorato (1936–2009), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Maria Virginia Onorato (1942–2017), italienische Schauspielerin und Regisseurin